Godragpa oder Godrakpa, Kodragpa bzw. Kodrakpa (tib. ko brag pa) bezeichnet:

eine Schultradition des tibetischen Buddhismus, siehe Godrag-Schule 
Godragpa Sönam Gyeltshen (ko brag pa bsod nams rgyal mtshan; 1182–1261), den Gründer dieser Schule und des Godrag-Klosters am Nyang Qu in Gyangzê